Мохаммед Ахмед: Ахмед, Мохаммед (род. 1991) — канадский легкоатлет.
 Ахмед, Мохамед Джамиль (род. 1969) — мальдивский политик, вице-президент Мальдив (2013—2015).
  (1917—1984) — коморский политик.